10″ steht für:
 10 Sekunden
 10 Zoll (Einheit)
 10-Zoll-Single, siehe Single (Musik)#10-Zoll-Single